Lucanus laminifer — жук из семейства рогачей.

Видовое название  означает «пилоносец».

Описание 
Самцы Lucanus laminifer достигают в длину около 42—80 мм, а самки 38 миллиметров. Выражен половой диморфизм — мандибулы самцов намного крупнее, чем у самок, а также оснащены множеством зубцов с внутренней стороны. На голове есть центральный и два боковых выроста. Надкрылья чёрные или тёмно-коричневые, гладкие и блестящие.

Ареал 
Этот вид встречается в Индии, Китае и Таиланде. Он предпочитает леса на больших высотах.

Ссылки 
 Biolib
 Malaeng

Lucaninae
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1890 году